FPS se poate referi la:

 Fondul Proprietății de Stat, o agenție de stat care a funcționat în perioada 1991-2001
 Frames per second (cadre pe secundă), o unitate de măsură a frecvenței afișării cadrelor într-o imagine în mișcare
 First-person shooter, un gen de jocuri video caracterizat de vederea acțiunii prin ochii personajului